"Bartolomé de las Casas", também conhecido como "Bartolomeu de Las Casas" (forma lusófona), pode significar:

 Bartolomé de las Casas, padre espanhol que combateu a escravidão indígena
 Fray Bartolomé de las Casas, cidade na Guatemala
 Bartolomé de las Casas (Formosa), localidade argentina
 Padre Las Casas, comuna chilena da Região da Araucanía
 Padre Las Casas (República Dominicana), cidade da República Dominicana

Desambiguações de topônimos